Liloan (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu;
 Liloan (Southern Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Southern Leyte;